

Patronyme 

 Nicolae Linca (1929-2008), boxeur roumain.

Biologie 
 Linca : genre de crustacés, de la famille des Phoxocephalidae.
 Linca : race de mouton domestique d'Argentine.